1 Pułk Ułanów Nadwornych
 2 Pułk Ułanów Nadwornych